Оупън Же Де Еф Сюез 2013 е 21-тото издание на Оупън Же Де Еф Сюез. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Окланд, Австралия от 31 декември до 5 януари.

Победителката от 2012 Анджелик Кербер не защитава титлата си.

Мона Бартел печели титлата след победа на финала над Сара Ерани със 7 – 5, 7 – 6(4).

Лизел Хубер и Лиса Реймънд са шампионки от предната година, но Реймънд не участва. Хубер си партнира с Андреа Хлавачкова на турнира.

Сара Ерани и Роберта Винчи печелят титлите на двойки след победа на финала над Лизел Хубер и Андреа Хлавачкова с 6 – 1, 6 – 1.

Поставени тенисистки 
Първите четири поставени почиват в първия кръг на турнира.

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Оупън Же Де Еф Сюез